Upstream, in inglese "risalendo la corrente", può significare:
Upstream, velocità di trasferimento da client a server
Upstream, processo di esplorazione e di produzione petrolifero
Upstream, film di John Ford del 1927